Albert-Hubert-Lambert Jadot, belgijski general, * 1885, † 1943.

Glej tudi 
 seznam belgijskih generalov

Zunanje povezave 
 Generals.dk 

Rojeni leta 1885
Umrli leta 1943
Belgijski generali
Veterani druge svetovne vojne